Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2021 – 73. sezon w historii MMŚ. W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy MotoGP był Hiszpan Joan Mir. Mistrzem Moto2 został Włoch Enea Bastianini, natomiast Hiszpan Albert Arenas był najlepszy w klasie Moto3.

Kalendarz

MotoGP

Lista Startowa 

♦ – debiutant w sezonie 2021

Wyniki

Zwycięzcy

Punktacja 

Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Klasyfikacja teamów

Przypisy 

2021 w sportach motorowych
Sezony motocyklowych mistrzostw świata